

Bairros do Brasil 

Jardim Primavera (Camaragibe) — em Pernambuco
Jardim Primavera (Coronel Fabriciano) — em Minas Gerais
Jardim Primavera (Duque de Caxias) — no Rio de Janeiro
Jardim Primavera (Goiânia) — em Goiás
Jardim Primavera (Guarujá) — em São Paulo
Jardim Primavera (Manaus) — no Amazonas
Jardim Primavera (Mauá) — em São Paulo
Jardim Primavera (Três Rios) — no Rio de Janeiro
Jardim Primavera (Uberaba) — em Minas Gerais

Desambiguações de topônimos